Тимоти Дејвид Олифант (; 20. мај 1968) амерички је глумац. Најпознатије улоге је остварио као: шериф Сет Булок (телевизијска серија Дедвуд), Томас Габријел (Умри мушки 4) и као Агент 47 у филмској адаптацији рачунарске игре Hitman.

Филмографија 

|-
| 1996. || Клуб првих жена || The First Wives Club || Брет Артониан
|-
|rowspan="2"| 1997. || Сасвим необичан живот || A Life Less Ordinary || Хикер
|-
|Врисак 2 || Scream 2 || Мики Алтијери 
|-
| 1998. || 1999 || 1999 || Хукс
|-
|rowspan="3"| 1999. || Нема слободних соба || No Vacancy || Лук
|-
|Крени || Go || Тод Гејнс
|-
|Савет од Гусенице || Advice from a Caterpillar || Брет
|-
|rowspan="2"| 2000. || Нестати за 60 секунди || Gone in Sixty Seconds || детектив Драјкоф
|- 
|Клуб сломљених срца: Романтична комедија || The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy || Денис
|-
|rowspan="4"| 2001. || Заљубљен до ушију || Head Over Heels || Мајкл
|-
|Оги Роуз || Auggie Rose || Рој Мејсон
|-
|Рок звезда || Rock Star || Роб Малком
|-
|Близанац || Doppelganger || Брајан
|-
| 2002. || Обале || Coastlines || Сони Ман
|-
|rowspan="3"| 2003. || Безбедност предмета || The Safety of Objects || Ренди
|-
|Замка за снове || Dreamcatcher || Пит Мур
|-
|Борба за картел || A Man Apart || Холивуд Џек
|-
| rowspan| 2004. || Девојка из суседства || The Girl Next Door || Кели
|-
|rowspan="4"| 2007. || Ухвати и остави || Catch and Release || Фриц
|-
|Умри мушки 4 || Live Free or Die Hard || Томас Габријел
|-
|Упознајте Била || Meet Bill || Чип
|-
|Плаћеник || Hitman || Агент 47
|-
| 2008. || Наставак службе || Stop-Loss || Потпуковник Бут Милер
|-
|rowspan="2"| 2011. || Ранго || Rango || дух запада (глас)
|-
| Ја сам четврти || 	I Am Number Four || Хенри
|-
| 2013. || Арчер || Archer || Лукас Трој (глас) || ТВ серија
|-
| 2016. || Сноуден || Snowden || агент ЦИА у Женеви
|-
| 2019. || Било једном у Холивуду || Once Upon a Time in Hollywood || Џејмс Стејси
|-
| 2020. || Мандалорац || -{The Mandalorian}- || Коб Вант || ТВ серија
|-
| rowspan="2"| 2022. || Књига Боба Фета || -{The Book of Boba Fett}- || Коб Вант || ТВ серија
|-
| Амстердам || -{Amsterdam}- || Тарим Милфакс ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Амерички глумци
Амерички телевизијски глумци